Приймак — українське прізвище, що походить від слова «приймак» — стороння людина, прийнята на певних умовах у ту чи іншу родину.

Відомі носії 
 Приймак Артем Олегович — майор Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня.
 Приймак Богдан Михайлович (нар. 1948) — український фотожурналіст.
 Приймак Борис Іванович (1909—1996) — головний архітектор Києва (1955—1973).
 Приймак Василь Ярославович (1983—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Приймак Віталій Миколайович (1977—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Приймак В'ячеслав Миколайович — майор Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня .
 Приймак Іван Кузьмович — учасник Другої Світової війни, командир партизанського з'єднання ім. В. І. Чапаєва.
 Йосип Приймак «Нечай» (1920—1945) — командир сотні УПА «Чорногора».
 Приймак Катерина Андріївна — заступник голови ГО «Жіночий ветеранський рух», учасниця антитерористичної операції, відзначена орденом «За мужність» III ступеня.
 Приймак Михайло Васильович (1920—1948) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Приймак Олександр Вікторович — декан факультету Київського національного університету будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 Приймак Павло Іванович (нар. 1968) — соліст Національної опери України. Заслужений артист України (2005).
 Приймак Сергій Васильович (1988—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Приймак Соломія Іванівна — артистка-вокалістка Київського національного академічного театру оперети, заслужена артистка України
 Приймак Юрій Богданович (нар. 1979) — український футболіст.
 Приймак Юхим (1905—1981) — майстер бандури харківського типу.

Примітки 

Українські прізвища